Het Nederlands landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1973/74 werd beslist via de kampioenscompetitie met Amsterdam als winnaar.

Algemeen
Het Nederlandse hockey bij de dames was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), Were Di (Zuid), Gron.Studs (Noord) en Apeldoorn (Oost).

Kampioenscompetitie

Eindstanden districten

Legenda

Zie ook 
 Hoofdklasse hockey heren 1973/74

Hockey in 1973
Hockey in 1974
 1973/74